BEP é um acrónimo com vários sentidos:
 Banco do Estado do Piauí - antiga instituição financeira estatal daquele estado brasileiro.
Barril (unidade) - unidade de consumo de energia  (Barril Equivalente de Petróleo).
 Acrónimo da banda Black Eyed Peas.
Acrônimo de Benefício Específico Proporcional 

Desambiguação